Един Бибер (Сарајево, 6. јануара 1999) босанскохерцеговачки је фудбалер који тренутно наступа за  Игман из  Коњица.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Спортисти из Сарајева
Босанскохерцеговачки фудбалери
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу